Aufrüsten bezeichnet:

 die Erhöhung militärischer Potenziale, siehe Aufrüstung
 die Vorbereitung eines Zuges auf den Einsatz, siehe Aufrüsten (Bahn)
 die Erhöhung der Fähigkeiten eines (veralteten) Computersystems (auch: „nachrüsten“)